L'EPFL+ECAL Lab est un centre de recherche en design de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), situé sur le site de l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) à Renens. Son but est d'ouvrir, grâce au design, des perspectives nouvelles pour les techniques émergentes.

Description 
Fondé en 2007, dans le bâtiment de l'ECAL, l'EPFL+ECAL Lab est un centre de recherche en design de l'EPFL qui appelle au design pour explorer le potentiel des nouvelles technologies. Les explorations sont menées en collaboration avec différentes écoles de design, comme l'ECAL, l'ENSCI-Les Ateliers à Paris, le Royal College of Art de Londres ou le California College of the Arts de San Francisco. 

Les activités de l'EPFL+ECAL Lab couvrent plusieurs champs thématiques, comme l'intelligence artificielle, les matériaux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les interfaces homme-machine, les méthodes de production numérique, ou l'énergie solaire.

Formation 
L'EPFL+ECAL Lab accueille des cours réguliers pour la sensibilisation des ingénieurs au design industriel et d'objet ainsi qu'en design d'interaction. Il a lancé en 2010 une première formation postgrade : Certificate of Advanced Study en réalité augmentée, destiné aux étudiants de l'ECAL.

Depuis 2015, l'EPFL+ECAL Lab propose un Master of Advanced Studies in Design Research for Digital Innovation.

Liens externes 
 Site officiel
 Site officiel de l'EPFL
 Site officiel de l'ECAL

Références 

Enseignement à Lausanne
Enseignement dans le canton de Vaud
École polytechnique fédérale de Lausanne
Renens